Helike (stad), een stad in het oude Griekenland
Helike (maan), een maan van Jupiter
Helike (mythologie), een Griekse nimf